West Bromwich Albion, ofte blot WBA er en engelsk fodboldklub fra West Bromwich i Midtengland, der spiller i landets bedste række, Premier League. Klubben har i de seneste år penduleret flittigt mellem Premier League og The Championship. Klubben har et enkelt engelsk mesterskab fra 1920 og ellers 4 FA Cup-titler og en enkelt Liga Cup. I 80'erne nåede klubben UEFA Cuppen et par gange under den senere Manchester United-manager Ron Atkinson.

Klubben er desuden en af de 12 grundlæggere af den oprindelige fodboldliga i England "The Football League", i 1888. Fire år senere fusionerede denne med "The Football Alliance" til den nuværende "FA"

Kenneth Zohore var seneste dansker i klubben. Tidligere har Thomas Gaardsøe spillede i klubben fra 2003-2006, og også Martin Albrechtsen samt Anders Lindegaard har tørnet ud for West Midlands-klubben.

Spillere

Ungdomstrup

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
Etableret i 1878